Dies ist eine Liste der Städte in Kap Verde.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Kap Verde ist Praia mit einer Einwohnerzahl von 264.066 (Stand 1. Januar 2005). Damit konzentrieren sich 55 Prozent der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion. 

In der folgenden Tabelle sind die Städte über 400 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 23. Juni 1990 und 16. Juni 2000, 16. Juni 2010 und 16. Juni 2021 sowie der Concelho, zu dem die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern
 Verwaltungsgliederung Kap Verdes

Weblinks 
 Instituto Nacional de Estatistica de Cabo Verde
 City Population – Historische Einwohnerzahlen der Städte Kap Verdes

!
Kap Verde